Роговское сельское поселение — муниципальное образование в Егорлыкском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Роговский.

Административное устройство 
В состав Роговского сельского поселения входят:
 посёлок Роговский;
 хутор Заря;
 хутор Матросский;
 хутор Рассвет.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Поселение на официальном сайте района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Егорлыкского района